Nova Califórnia (Juiz de Fora), bairro brasileiro do estado de Minas Gerais
 Nova Califórnia (Porto Velho), distrito brasileiro do estado de Rondônia
 Antiga denominação da extinta província mexicana da Alta Califórnia